Banyusri (Banjar)
 Banyusri (Wonosegoro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing